Eriopisa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Stebbing 1890. Eriopisa ingår i familjen Melitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Eriopisa